Thomas Cartwright kan syfta på:

Thomas Cartwright (biskop) (1634-1689), biskop av Chester, non-juror
Thomas Cartwright (diplomat) (1795-1851), brittisk diplomat
Thomas Cartwright (puritan) (1535-1603), engelsk universitetslärare